CBJ est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Cabo Rojo, en République dominicaine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CBJ est un sigle qui peut faire référence à :
 , la banque centrale de Jordanie.

Code IATA des aéroports